2 miejscowości w Polsce: 
 Kaniewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Bądkowo 
 Kaniewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo